Джек Ли́ндсей (; 20 октября 1900 года, Мельбурн — 8 марта 1990 года, Кембридж) — писатель, поэт, литературовед, искусствовед, историк родом из Австралии, проживавший с 1926 года в Великобритании.

Биография 
Старший сын австралийского писателя Нормана Линдсея и Катлин Паркинсон. В 1901 году вместе с семьёй переехал в Сидней, а в 1909 году вместе с матерью, после развода родителей, — в Брисбен. Получил образование в гимназии Брисбена, после чего поступил в Университет Квинсленда, который окончил в 1921 году с отличием и прекрасным знанием греческого и латыни. В 1920-х годах публиковал свои рассказы и поэмы в журнале The Bulletin, а также работал редактором в литературных журналах Vision и London Aphrodite.
В 1925 году вместе с другими австралийскими писателями П. Р. Стивенсоном и Дж. Кёртли он основал в Сиднее издательство Fanfrolico Press.

В 1926 году навсегда покинул Австралию, поселившись в Англии. Туда же было переведено и его издательство, в котором Линдсей публиковал свои переводы древнегреческих произведений. В годы Великой депрессии Fanfrolico Press прекратило своё существование, а сам писатель переехал в графство Корнуолл, где занялся написанием исторических романов. Тогда же он стал интересоваться коммунистическими идеями (хотя и отрицательно относился к советской модели коммунизма), начал писать статьи для журнала Left Review, а в 1941 году стал членом Коммунистической партии Великобритании, что послужило причиной ссоры с отцом (они так и никогда не помирились). В годы Второй мировой войны, в 1941-1943 годах, служил в британской армии в войсках связи, а в 1943-1945 годах был сценаристом в Военном министерстве.

Несколько книг издал под псевдонимом Ричард Престон (). Многие из произведений Линдсея были переведены на русский язык и опубликованы в СССР большими тиражами. В 1967 году за заслуги в пропаганде и переводах советской литературы на английский язык был награждён орденом «Знак Почёта».

Всю свою сознательную жизнь Линдсей был вегетарианцем.

Творчество 
За годы своей жизни Линдсей написал/опубликовал свыше 170 книг, жанр и содержание которых отличались большим разнообразием: от классических поэм до романов, основные события которых разворачиваются в Древнем Риме, от военных историй, политических теорий и метафизической поэзии до научно-популярных книг по археологии и романов XVIII века.

Особое влияние на развитие его творчества и взглядов оказали идеи Фридриха Ницше, Уильяма Блейка и Карла Маркса. Линдсей также очень интересовался европейским Ренессансом и античной литературой. В 1923 году опубликовал сборник стихов «Фавны и женщины» (Fauns and Ladies), в 1925 году — перевод на английский язык «Лисистраты» Аристофана и других классических произведений Гомера и Феокрита, в 1937 году — книгу, посвящённую жизни и творчеству Джона Баньяна (John Bunyan: Maker of Myths).

Среди книг, переведённых на русский язык, можно выделить исторические романы «Ганнибал» (Hannibal Takes a Hand, 1941), «Люди сорок восьмого года» (Men of Forty-Eight, 1948, русский перевод 1959), эпопею «Британский путь», включающую в себя такие романы, как «Весна, которую предали» (Betrayed Spring: A Novel of the British Way, 1953, русский перевод 1955), «Твой дом» (A Local Habitation, 1957, русский перевод 1961), «Маски и лица» (Masks and Faces, 1963, русский перевод 1965) и др.

В 1950-1960-х годах Линдсей занимался преимущественно написанием литературоведческих и автобиографических работ: «После тридцатых годов» (After the 'Thirties: The Novel in Britain and its Future, 1956); исследования творчества Чарльза Диккенса (Charles Dickens, 1950), Джорджа Мередита (George Meredith: his Life and Work, 1956); «Жизнь редко говорит» (Life Rarely Tells, 1958); «Бурные 20-е годы» (The Roaring Twenties, 1960); «Фанфролико и после» (Fanfrolico and After,1962).
В более позднем творчестве, начиная с 1970-х годов, Линдсей писал исключительно в жанре художественно-критического эссе-исследования (эти работы преимущественно посвящены художникам, например, Полю Сезанну (Cézanne: His Life and Art, 1969), Томасу Гейнсборо (Thomas Gainsborough: His Life and Art, 1981), Уильяму Тёрнеру (J.M.W. Turner: His Life and Work: A Critical Biography, 1966).

Переводы на русский язык 
Только первые издания:

Примечания 

Писатели Австралии
Писатели Великобритании XX века
Поэты Великобритании
Литературоведы Великобритании
Искусствоведы Великобритании
Историки Великобритании
Культурологи Великобритании
Авторы исторических романов
Биографы
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Члены Коммунистической партии Великобритании
Коммунисты Австралии
Литературные критики Австралии